Wohnplatz bezeichnet:

 Wohnplatz, Siedlungsform
 Wohnplatz#Archäologie, Begriff aus der Archäologie für eine Fundstelle
 Kurzform für Wohnheimplatz, Platz in einem Studentenwohnheim oder Pflegeheim